Барклай-де-Толлі, Миха́йло Богда́нович Баркла́й-де-Толлі́ (при народженні Міхаель Андреас Барклай-де-Толлі, нім. Michael Andreas Barclay de Tolly; нар. 16 (27) грудня 1761, Герцогство Курляндії та Семигалії — пом. 14 (26) травня 1818, Королівство Пруссія) — російський полководець, учасник франко-російської війни 1812 року, генерал-фельдмаршал.
 4524 Барклайдетоллі — астероїд.